Radio Drvar
Radiopostaja Drvar
Radio Slobodni Drvar